Шалом алейхем (вітання)
 Шалом Алейхем (газета)

 Шолом-Алейхем (значення)
 Шолом-Алейхем — відомий світовий пісьменник єврейського походження, уродженець України.
 Шолом-Алейхем (срібна монета)

Див. також 
 Шалом (значення)